Joris Chougrani, né le  à Cassagnes-Bégonhès, est un footballeur français, qui évolue au poste d'arrière gauche au Rodez Aveyron Football.

Biographie 
Joris Chougrani évolue depuis 2010 au Rodez AF. Il dispute son premier match avec le club ruthénois le  dans le cadre de la première journée de National sur la pelouse de Niort (défaite 3-2). Le , il inscrit un doublé, ses premiers buts en championnat, pour permettre au RAF de s'imposer face à l'AS Valence sur le score de 2 buts à 1.

Le 26 juillet 2019, il joue son premier match en Ligue 2, lors de la réception de l'AJ Auxerre (victoire 2-0). Le 23 août 2019, il inscrit son premier but en Ligue 2, lors de la réception de l'US Orléans (score : 3-3).

Il est marié à Camille Rieuneau, basketteuse, championne Midi-Pyrénées en 2008.

Statistiques

Palmarès 
 Rodez AF
 Championnat de France National (1) :
 Champion : 2018-19.

 Championnat de France CFA (Groupe D) (1) :
 Champion : 2016-17.

Champion d'Aveyron de quilles de huit 2014-2015.

Coupe du Midi 2009-2010.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Rodez AF
Naissance en mars 1991
Naissance dans l'Aveyron